Кристал Сити има више значења:
 Кристал Сити (Тексас)
 Кристал Сити (Мисури)